Йоко Оно, Йоко Оно Леннон, відоміша як Йоко Оно (яп. 小野 洋子, зазвичай яп. オノ・ヨーコ, англ. Yoko Ono, нар. 18 лютого 1933, Токіо, Японія) — японсько-американська авангардна художниця, музикантка й мисткиня, феміністка, пацифістка.
 Такахаґі Йоко (яп. 高萩 陽子; нар. 17 квітня 1969) — японська футболістка. 
 Тавада Йоко (яп. 多和田葉子, нім. Yōko Tawada, 23 березня 1960, Токіо) — японська та німецька письменниця.
 Канно Йоко (菅野 よう子), народилася 19 березня 1964 — композитор і клавішник, відома перш за все як автор музики до аніме.
 5236 Йоко (5236 Yoko) — астероїд головного поясу, відкритий 10 жовтня 1990 року. 
 Танака Йоко (яп. 田中 陽子; нар. 30 липня 1993) — японська футболістка. 
 Йоко Таро (яп. 横尾 太郎 Йоко Таро, нар. 6 червня 1970, Нагоя, Японія) — японський режисер та сценарист відеоігор. 
 Йоко Сімада (яп. 岛田 阳子, 17 травня 1953, Кумамото, Японія) — японська акторка. 
 Хікаса Йоко (яп. 日笠 陽子, нар. 16 липня 1985) — сейю та співачка з Канагави.